Assigny (Sekwana Nadmorska) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Assigny (Cher) – francuska gmina w Regionie Centralnym